Panarine (masculin ; ) ou Panarina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Artemi Panarine (1991-) joueur de hockey sur glace russe.
 Igor Panarine (1958-) politologue russe.
 Olga Panarina (1985-) cycliste sur piste biélorusse.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe